As telenovelas da RecordTV estão relacionadas nesta lista, que apresenta: data de início, data do final e quantidade de capítulos das telenovelas dessa emissora. A RecordTV foi fundada por Paulo Machado de Carvalho em 27 de setembro de 1953.

As telenovelas mais curtas da RecordTV foram A Muralha, exibida em 1954, e Doutor Jivago, exibida em 1959, com 15 capítulos cada uma, e a telenovela mais longa foi Rebelde, exibida entre 2011 e 2012, contando com 410 capítulos.

Telenovelas por ordem de exibição

Produção original

Década de 1950

Década de 1960

Década de 1970

Produção independente

Década de 1990

Década de 2000

Retomada

Década de 2000

Década de 2010

Década de 2020

Novelas estrangeiras 

Record